Dies ist eine Liste der Veröffentlichungen des deutschen Independent-Labels Dim Records, das vornehmlich Alben im Bereich des Oi!, Punks und Rechtsrock veröffentlicht. Dim Records besitzt zudem die exklusiven Rechte an den Ultima-Thule-Veröffentlichungen außerhalb von Schweden.

Mit Labelcode

Ultima Thule Records 
Einige Alben wurden in Kooperation mit Ultima Thule Records aus Schweden verlegt. In diesem Fall unterscheidet sich die Seriennummer von den vorigen Veröffentlichungen.

Bücher 
 Ulf Hansen: Ultima Thule – Vier Jungs erschüttern Schweden. Dim Records 2004.

Weblinks 
 Offizielle Label-Diskografie
 

Label-Diskografie